Warrant puede referirse a:

 Warrant, un activo financiero; o
 Warrant  (1980's), banda musical.